Zborište est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zborište, un village situé dans la municipalité de Brod et dans la République serbe de Bosnie ;
Zborište, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša et dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
le mont Zborište, un sommet du massif de Tara, en Serbie.